Джанантонио Гварди (), или Джованни Антонио Гварди (); 27 мая 1699, Вена, эрцгерцогство Австрия — 23 января 1760, Венеция, Венецианская республика) — итальянский живописец, писавший картины в стиле барокко, ведутист. Один из учредителей Венецианской академии изящных искусств.

Биография 

Родился в Вене 27 мая 1699 года в семье дворянина-итальянца Доменико Гварди и австрийки Марии Клавдии, урождённой Пихлер. В 1700 году вместе с семьёй переехал в Венецию. Вероятно, живописи обучался у отца и завершил образование в Вене, куда прибыл в начале 1719 года. По возвращении в Венецию работал вместе с младшими братьями Никколо и Франческо, которых обучил живописи.

После смерти отца в 1716 году семья художника оказалась в бедственном материальном положении, выйти из которого им помог дворянин Джованни Бенедетто Джованелли, тем, что заказывал Гварди картины. К 1730 году братья стали работать самостоятельно, однако сотрудничество их продолжалось всю жизнь.

Среди первых важных клиентов художника того периода был коллекционер Иоганн Маттиас фон дер Шуленбург, для которого он написал многочисленные картины на ориентальную тему. Им также копировались полотна других художников. В 1756 году Гварди стал одним из основателей Венецианской академии изящных искусств. Среди сохранившихся картин кисти художника особого внимания заслуживает алтарь в храме Святого Мартина в Пиндзано-аль-Тальяменто.

Гварди всегда нуждался в средствах. По воспоминаниям Франческо Казановы, который был его учеником, жизнь живописца была очень тяжёлой. Ещё в 1753 году ему пришлось продать семейную гробницу в храме Святой Агаты в Коммеццадуре. Умер в Венеции 23 января 1760 года.

Ссылки 
  
  

Художники Италии XVIII века
Итальянские художники барокко
Мастера ведуты